Trieschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius Trieschmann (1875–1939), deutscher Politiker (DDP)
 Hans-Georg Trieschmann (1910–1985), deutscher Chemiker